Giulești se mai poate referi la:

 Stadionul Giulești 

 Cartierul Giulești

 Giulești-Țigǎnia, fost cătun din Județul Ilfov

 Localități din România:
 Giulești, Bihor		
 Giulești, Maramureș		, reședința comunei cu același nume
 Giulești, Neamț			
 Giulești, Suceava		
 Giulești, Vâlcea		
 Giuleștii de Sus, Vâlcea

Toponime românești